Solander är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Bertil Solander (1929–2015), svensk reklamtecknare
 Carl Solander (1699–1760), svensk präst 
 Daniel Solander (1707–1785), svensk professor i juridik
 Daniel Solander (1733–1782), svensk botaniker
 Herman Solander (1843–1882), svensk filolog och skolman